Rue du Bac – via del VII arrondissement di Parigi
 Rue du Bac – stazione della metropolitana di Parigi
 Cappella dell'Apparizione – celebre luogo di culto mariano ivi collocato
 Rue du Bac – film del 1991 diretto da Gabriel Aghion